

Geografia

Austria 
 Schlatt – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

Germania 
 Schlatt – ex comune ora frazione di Bad Krozingen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Schlatt – ex comune ora frazione di Hechingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Schlatt unter Krähen – ex comune ora frazione di Singen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Romania 
 Schlatt – antico nome tedesco di Zlagna, frazione del comune di Bârghiș nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Svizzera 
 Schlatt – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Schlatt – comune nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)
 Schlatt – frazione di Escholzmatt-Marbach, comune nel distretto di Entlebuch (Canton Lucerna)
 Schlatt – ex comune ora frazione del distretto di Schlatt-Haslen (Canton Appenzello Interno)
 Schlatt-Haslen – distretto (Canton Appenzello Interno)